Phulia (geslacht), een vlindersoort
 Phulia (India), een plaats in de Indiase staat West-Bengalen